Болбат Іван Семенович ( 1927) — молдавський радянський державний діяч.
 Болбат Лілія Олександрівна — волонтерка, Донецька область, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Болбат Сергій Сергійович ( 1993) — український футболіст, правий захисник донецького «Шахтаря».

Примітки